Ву́лиця Богдана Гаврилишина — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Богдана Гаврилишина 
 Вулиця Богдана Гаврилишина — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Богдана Гаврилишина — вулиця у місті Львові.

Вулиці, названі на честь людей